Ce nom correspond à deux amphibiens :

Hyla monticola Taylor, 1952 est synonyme de Isthmohyla pictipes (Cope, 1875) 
Hyla monticola Barbour, 1912 est synonyme de Rhacophorus dugritei (David, 1872)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Rhacophorinae
Hylinae